Gianni Pasquarelli – dirigente d'azienda e giornalista italiano
 Michele Gerardo Pasquarelli – medico e antropologo italiano
 Oreste Pasquarelli – fotografo e inventore italiano
 Ruggero Pasquarelli – cantante, attore e personaggio televisivo italiano naturalizzato argentino